La Latvian-Estonian Basketball League 2018-2019, o OlyBet Latvian–Estonian Basketball League per ragioni di sponsorizzazione, è stata la 1ª edizione della Lega Lettone-Estone, la combinazione dei principali campionati di pallacanestro di Lettonia ed Estonia.

La stagione è iniziata il 28 settembre 2018, con i campioni estoni del Kalev/Cramo che hanno disputato una partita contro i campioni lettoni del Ventspils. Le Final Four si sono giocate al Saku Suurhall di Tallinn, con il Ventspils che ha vinto il primo titolo.

Regolamento e formato 
Il formato della competizione è il solito girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Durante il corso della regular season, che dura dal 28 settembre 2018 al 24 marzo 2019, tutte le squadre si scontrano due volte, una volta in casa e l'altra in trasferta, per un totale di 28 partite. I club ricevono 2 punti per ogni vittoria e 1 per le sconfitte. Alla fine le migliori otto squadre accedono ai play-off, partendo dai quarti di finale. La squadra vincitrice viene determinata al termine delle Final Four.

Regular season 
Aggiornata al 2 aprile 2019.

Playoff
I quarti di finale si sono disputati in partite di andate ritorno mentre le Final Four (composte da semifinali e finale) si sono giocate al Saku Suurhall di Tallinn, in Estonia.

Tabellone

Finale

Squadra vincitrice

Campionato estone
Le sei migliori squadre estoni sono qualificate ai play-offs per il titolo nazionale.
I quarti di finale e le semifinali sono disputate al meglio delle 5 gare con il format (1-1-1-1-1), mentre la finale viene giocata alla meglio delle 7 gare.

Tabellone

Verdetti 

 MVP:  /  Branko Mirković

Squadra vincitrice

Campionato lettone
Le sei migliori squadre lettoni sono qualificate ai play-offs per il titolo nazionale.
I quarti di finale e le semifinali sono disputate al meglio delle 5 gare con il format (1-1-1-1-1), mentre la finale viene giocata alla meglio delle 7 gare.

Tabellone

Verdetti 

 MVP:  Jabril Durham

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale Lega Lettone-Estone

Latvian-Estonian Basketball League
Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019